Sofiane ist ein französischer Name.

Künstlername:
 Sofiane (Sänger) (* 1980), bürgerlich Sofiane Tadjine-Lambert, französischer Singer-Songwriter
 Sofiane (* 1984), bürgerlich Sofiane Zermani, französischer Rapper

Vorname:
 Sofiane Bendebka (* 1992), algerischer Fußballspieler
 Sofiane Boufal (* 1993), marokkanisch-französischer Fußballspieler
 Sofiane Feghouli (* 1989), algerischer Fußballspieler
 Sofiane Hanni (* 1990), französisch algerischer Fußballspieler
 Sofiane Milous (* 1988), französischer Judoka
 Sofiane Oumiha (* 1994), französischer Boxer

Familienname:
 Youssef Sofiane (* 1984), französisch-algerischer Fußballspieler